Сергей Бершадский: Бершадский, Сергей Александрович (1850—1896) — русский историк и юрист.
 Бершадский, Сергей Владимирович (1881—1942) — российский и советский дирижёр, композитор и аранжировщик.